Název Želivec má více sídel:
 Želivec (Zruč nad Sázavou), část města Zruč nad Sázavou v okrese Kutná Hora
 Želivec (Sulice), část obce Sulice v okrese Praha-východ

Externí odkazy